Zimmer steht für:
 Zimmer, ein Raum innerhalb einer Wohnung oder eines Gebäudes
 eine Kategorie des Gastgewerbes, siehe Fremdenzimmer
 Zimmer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 ein altes Zählmaß, siehe Zimmer (Einheit)
 den nach Louis Zimmer benannten Asteroiden (3064) Zimmer
 Zimmer (Louisiana), Siedlung im Avoyelles Parish
 Zimmer Holdings, US-amerikanisches Medizinaltechnikunternehmen
 Zimmer (Automobilhersteller), US-amerikanische Automarke
 Zimmer Group, deutsches Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau
 Zimmer & Co., deutsches Unternehmen, Chemische Werke

Siehe auch:
 Geschäftszimmer
 Zimmerl (Begriffsklärung)
 Zimmerli (Begriffsklärung)
 Zimmern (Begriffsklärung)
 Zimmers (Begriffsklärung)
 Zimmert (Begriffsklärung)
 Zimmerer (Begriffsklärung)
 Zimmermann (Begriffsklärung)
 Das Zimmer (Begriffsklärung)
 Zimmer frei!
 Giovannis Zimmer
 Ein Zimmer für sich allein
 Ein Zimmer in der Stadt
 Zimmer 1408
 Zimmer mit Aussicht
 Zimmer mit Stall
 Zimer